

Карвиця — село в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства
 Карвиця — село в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства